Carrascal del Obispo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carrascal del Obispo (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Carrascal del Obispo (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar